Чемпіонат світу з пляжного футболу 2004 — десятий чемпіонат світу з пляжного футболу і останній турнір, який був проведений не під егідою ФІФА. Турнір проходив з 29 лютого по 7 березня 2004 року на Копакабані, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Переможцем стала збірна Бразилії, яка у фіналі перемогла збірну Іспанії.

Формат турніру 
Формат повернувся до того, який був у 2001 році. 12 команд були розбиті на чотири групи по три збірні у кожній. Дві команди з кожної групи проходили у чвертьфінал.

Учасники

Груповий турнір

Група A

Група B

Група C

Група D

Матчі плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Нагороди

Найкращий бомбардир

Найкращий гравець

Найкращий воротар

Посилання 
 Чемпіонат світу 2004 на rsssf 

Спортивні події 2004
2004
2004 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Бразилії